Rakovina může kromě základního významu označovat:

druhy onemocnění
 Rakovina děložního hrdla
 Rakovina endometria
 Rakovina jater
 Rakovina jícnu
 Rakovina konečníku
 Rakovina kostí
 Leukemie (rakovina krvetvorné tkáně)
 Rakovina kůže
 Rakovina ledvin
 Rakovina močového měchýře
 Rakovina mozku
 Rakovina plic
 Rakovina prostaty
 Rakovina prsu
 Rakovina slinivky břišní
 Rakovina štítné žlázy
 Rakovina těla děložního
 Rakovina tlustého střeva
 Rakovina vaječníků
 Rakovina varlat
 Rakovina žaludku
 Rakovina žlučníku

přeneseně
 Korová rakovina platanu – houbová choroba platanu
 Nektriová rakovina – houbová choroba dřevin (především buků)
 Rakovina kůry kaštanovníku či Korová nekróza kaštanovníku – houbová choroba kaštanovníků
 Rakovina betonu – koroze betonářské výztuže a související degradace betonové konstrukce

v umění
 Rakovina (album) – album Karla Kryla z roku 1969
 Rakovina (kniha) – kniha Alexandra Solženicyna z roku 1968